TMC:

 Toyota Motor Corporation (TMC) — производитель автомобилей
 Traffic Message Channel (TMC) — технология передачи автодорожной информации
 Tennis Masters Cup — Кубок Мастерс, ежегодный теннисный турнир среди мужчин.
 Turkish Media Corporation (TMC) — турецкая телевизионная компания.
  — монакская телевизионная компания.